Хосе́ Рамо́н Алекса́нко Венто́са (; 19 мая 1956, Баракальдо) — испанский футболист и тренер.

Четырёхкратный чемпион Испании в составе «Барселоны».

Биография

Клубная 
12 декабря 1976 года, перейдя в «Атлетик Бильбао», впервые сыграл в Ла Лиге в матче против «Эспаньола».

Также в составе «Атлетик Бильбао», Алексанко вышел в финал Кубка УЕФА 1976/1977, где команда уступила «Ювентусу» по сумме двух матчей.

В 1980 году Алексанко подписал контракт с «Барселоной», с которой он выиграет 4 чемпионата Испании, а также станет обладателем Кубка европейских чемпионов.

Выступления за сборную 
С 1978 по 1982 годы привлекался в состав сборной Испании, где сумел забить 4 гола.

Выступал за сборную Испании на чемпионате Европы 1980 года и чемпионате мира 1982 года.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры тренировал клубы Румынии, включая «Университатя» и «Прогресул».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Игровые 
Барселона
 Чемпион Испании: 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1992/93
 Кубок Испании: 1980/81, 1982/83, 1987/88, 1989/90
 Суперкубок Испании: 1983, 1991, 1992
 Кубок европейских чемпионов: 1991/1992
 Кубок обладателей кубков: 1988/1989
 Суперкубок УЕФА: 1992

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Барселона»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Петролул»
Тренеры ФК «Университатя» Крайова